

Geografie
 Chautauqua (Kansas)
 Chautauqua County (Kansas)
 Chautauqua (New York)
 Chautauqua County (New York)
 Chautauqua (Ohio)
 Chautauqua Lake

Overig
 Chautauqua (onderwijs), een vorm van Amerikaans volwassenenonderwijs
 Chautauqua Institution, instituut waar dit onderwijs in 1874 begon
 Chautauqua Opera, opera van dit instituut
 Chautauqua Airlines, Amerikaanse luchtvaartmaatschappij